Ланюежоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Ланюежоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар